Острогорка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Острогорка — до 2006 г. название аула Улан Сандыктауского района Акмолинской области.

Россия 
 Острогорка — село в составе муниципального образования «Город Лермонтов» Ставропольского края.